Професіональна футбольна група А 1981–82 — 58-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1982—1983 як володар Кубка Болгарії 1981—1982.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1981–1982
Болгарія
Болгарія
1981 у болгарському спорті
1982 у болгарському спорті